Astropecten multispinosus är en sjöstjärneart som beskrevs av Elias da Costa 1942. Astropecten multispinosus ingår i släktet Astropecten och familjen kamsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kamsjöstjärnor
multispinosus